Dubowez () ist der Name russischer Orte:

 Dubowez (Dubrowka), Dorf im Oblast Brjansk
 Dubowez (Krasnaja Gora), Siedlung im Oblast Brjansk
 Dubowez (Bessedino), Weiler im Rajon Kursk, Oblast Kursk
 Dubowez (Polewaja), Weiler im Rajon Kursk, Oblast Kursk
 Dubowez (Schtschigry), Dorf im Rajon Kursk, Oblast Kursk
 Dubowez (Solotuchino), Dorf im Rajon Kursk, Oblast Kursk
 Dubowez (Lipezk), Dorf im Oblast Lipezk
 Dubowez (Orjol), Dorf im Oblast Orjol

Dubowez () ist der Name mehrerer ukrainischer Orte:
 Dubowez (Schytomyr), Dorf im Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr
 Dubowez (Winnyzja), Dorf im Oblast Winnyzja, Rajon Winnyzja

Dubowez () ist der Name eines ukrainischen Flusses:
 Dubowez (Teteriw), rechter Nebenfluss des Teteriw